-{Simplemente María}- (Једноставна Марија) може бити:

 Simplemente María (1967), аргентинска теленовела
 Simplemente María (1969), перуанска теленовела
 Simplemente María (1970), бразилска теленовела
 Simplemente María (1971), венецуеланска теленовела
 Simplemente María (1989), мексичка теленовела
 Simplemente María (2015), римејк мексичке теленовеле из 1989.